Çolak bzw. Čolak steht für: 

  Çolak, türkischer Vor- oder auch Familienname; siehe auch dort für bekannte Namensträger
  Čolak (Familienname), einen überwiegend bei Kroaten verbreiteten Familiennamen; siehe auch dort für bekannte Namensträger